Rajd Polski 2014, a właściwie LOTOS 71. Rajd Polski został rozegrany od 26 do 29 czerwca 2014 roku jako jedna z dwunastu rund Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd został rozegrany na szutrowych odcinkach w Polsce i na Litwie. Baza imprezy została zlokalizowana w Mikołajkach. Dyrektorem zawodów był Jarosław Noworól. Organizatorem rajdu był Polski Związek Motorowy (PZM) przy współpracy z Litewską Federacją Sportów Samochodowych (LASF) oraz Automobilklubem Polski.

Pierwotnie, rajd liczył 24 odcinki specjalne (OS), z których cztery, po raz pierwszy w rajdach WRC, miały zostać rozegrane na Litwie. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych dwa litewskie odcinki specjalne zostały odwołane. Cztery odcinki zostały rozegrane na Mikołajki Arenie, torze zlokalizowanym obok bazy rajdu i parku serwisowego.

Do udziału w rajdzie zgłosiło się jedenaście polskich załóg:

71 Rajd Polski wygrał francuski kierowca Sébastien Ogier, drugie miejsce zajął - wyrównując swój najlepszy wynik w karierze - Norweg Andreas Mikkelsen, trzeci do mety dojechał Belg Thierry Neuville. Najlepszy polski kierowca - Jarosław Kołtun zajął osiemnaste miejsce w klasyfikacji generalnej, siódme w WRC2 i ósme w RC2. Robert Kubica został sklasyfikowany na dwudziestej pozycji, Hubert Ptaszek - na dwudziestej pierwszej (9 w RC2). Szymon Kornicki był piąty w Drive DMACK Fiesta Trophy i RC4, Aron Domżała - siódmy w Junior WRC, WRC 3 i RC3. Do mety dotarli również Krzysztof Oleksowicz (44 w kl. generalnej i 18. w RC2) i Jarosław Klonowski (51 w kl. generalnej i 20. RC2).

Robert Kubica trzy razy zajmował trzecie miejsce na zakończenie odcinków specjalnych (na 4, 10 i 23 OS-ie). Do szesnastego OS-u zajmował wysokie szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, ale na siedemnastym OS-ie po uderzeniu w kamień urwał tylne prawe koło i nie ukończył tego odcinka. Na trasy rajdu Kubica wrócił dopiero w następnym dniu na 21 OS korzystając z systemu Rally 2.

Lista uczestników

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS24

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 7 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Klasyfikacja zespołów po 7 rundach

Wynik WRC-2 po 7 rundach

Wynik WRC-3 po 7 rundach

Wynik Junior WRC po 2 rundach

Życiorys 
Oficjalna strona rajdu LOTOS 71. Rally Poland

Przypisy 

2014
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w polskim sporcie